Heinrichskirchen sind Kirchen, die dem Kaiser Heinrich II. dem Heiligen gewidmet sind. Patrozinium ist der Heinrichstag, der Todestag am 13. Juli.

Die Verehrung konzentriert sich auf Bayern, den Elsass und das Bodenseegebiet. Hauptkirche ist der Dom St. Peter und St. Georg zu Bamberg, seine Grablege.
Ein häufiges Patrozinium ist auch Heinrich und Kunigunde, mit seiner Gemahlin, der Hl. Kunigunde von Luxemburg, siehe Heinrich-und-Kunigunde-Kirche.

Im Folgenden wurden einige Heinrichskirchen in aller Welt zusammengestellt.

Deutschland 

 St. Heinrich (Aachen)
 St. Heinrich (Bamberg)
 St. Heinrich (Braunschweig)
 St. Heinrich (Brühl)
 Pfarrkirche St. Heinrich in Durbach, Ortenaukreis,  (Hl. Kaiser Heinrich und Hl. Kunigunde)
 St. Kaiser Heinrich Dortmund-Höchsten
 St. Heinrich (Erlangen)
 St. Heinrich (Fürth)
 St. Heinrich (Hannover)
 St. Laurentius und Heinrich (Hohenpölz)
 St. Henricus (Ihren)
 St. Heinrich (Kaufungen)
 St. Heinrich (Köln)
 St. Heinrich (Kiel)
 Heinrichskirche in Mülhausen
 St. Heinrich (München)
 St. Heinrich (Neumark)
 St. Heinrich (Paderborn)
 Klosterkirche Pirna
 St. Heinrich (Reken)
 St. Heinrich und Kunigunde (Schloß Neuhaus)
 St. Heinrich (Sende)
 St. Heinrich (Wittenberge)
 St. Heinrich (Wolfsburg) (profaniert)

Österreich 
 St. Heinrich (Bleiberg-Kreuth), Kärnten
 Pfarrkirche hl. Heinrich zu Unterlamm, Steiermark
 Heinrichskirche, ehemalige Wallfahrtskirche Maria Trost in Mauthausen, Oberösterreich

Polen 
 St. Heinrich (Breslau) im südlichen Breslau

Slowenien 
 Cerkev Sv. Areh na Pohorju, Areh, bei Marburg im Areško Pohorje (Bachergebirge) nahe der Ruška koča

Spanien 
 San Enrique (Pamplona)

Tschechien 
 Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty, Prag

Vereinigte Staaten 
 Saint Henry Catholic Church, Bayonne, New Jersey
 Saint Henry Catholic Church, Buckeye (Arizona)
 Saint Henry, Dayton, Ohio
 Saint Henry Catholic Church, St. Henry, Mercer County, Ohio

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)